Улица Попудренко — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза Николая Никитича Попудренко.

 Улица Попудренко — прежнее название улицы Костя Гордиенко в Броварах
 Улица Попудренко — улица в Днепре
 Улица Попудренко — прежнее название улицы Гетмана Павла Полуботка в Киеве
 Улица Попудренко — прежнее название улицы Виктора Онищенко в Козельце
 Улица Попудренко — прежнее название улицы Ивана Сошенко в Нежине
 Улица Попудренко — улица в Чернигове